Il Solopaca Aglianico è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Benevento.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rubino più o meno intenso.
odore: vinoso, gradevole.
sapore: tipico, asciutto, morbido, vellutato.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Benevento  (1993/94)  36,12  
Benevento  (1994/95)  528,45  
Benevento  (1995/96)  515,34  
Benevento  (1996/97)  421,61

Vini DOC della provincia di Benevento
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico